Ко́лгейт () может означать:

Люди 
Фамилия
  (1899—1965) — американский бизнесмен и бобслеист, бронзовый медалист Олимпийских игр 1936 года.
 Колгейт, Стирлинг (1925—2013) — американский физик.
 Колгейт, Уильям (1783—1857) — американский бизнесмен, основатель компании, ныне известной как Colgate-Palmolive.

Имя
  (1897—1981) — американский политик.
  (1849—1922) — американский бизнесмен.

Colgate 
 Colgate-Palmolive — международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию.
  — зубная паста.
Часы
 Часы Colgate — в Джерси-Сити, Нью-Джерси.
  — в , Индиана.

Прочее 
  — деревня в Западном Суссексе, Англия.
 Университет Колгейт
  (1950—1955) — американский комедийный музыкальный телесериал.
  — населённый пункт в округе Селуин региона Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии.